Какате има више значења:

 Какате (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Какате (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику